Александро — имена ряда бразильских футболистов:

 Александро (полное имя — Александро Барбоза Фелизбино; род. 1981) — бразильский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
 Александро (полное имя — Александро Виктор де Соуза Рибейру; род. 1999) — бразильский футболист, центральный защитник.